Ismaël est un nom propre utilisé comme prénom ou patronyme.

Prénom 
Ismaël (signifiant « Dieu a entendu ») a pour variantes masculines Ismaïl, Ishmael, Smaïl, Smaïle, Smaïn et Smaïne, et pour variantes féminines  Ismaëlle et Ismaëlle.

Patronymes 
 Al-Salih Ismaël (1200-1250), sultan de Damas ;
 Valérien Ismaël (1975-), joueur puis entraîneur français de football.

Saints des églises chrétiennes 
Plusieurs saints portent le nom d'Ismaël : voir

Personnage biblique 
 Ismaël, selon le livre de la Genèse, est le premier fils d’Abraham avec Agar, la servante égyptienne de son épouse Sarah.

Musique 
 Ismaël est le nom de scène du baryton français du  Jean-Vital Jammes et désigne également ses deux épouses :
 Alceste Cœuriot, dite Ismaël, 
 Marie Garcin dite Ismaël-Garcin.

Littérature 
 (Ishmael dans la version originale) est le narrateur de Moby Dick, le roman d’Herman Melville.

Cinéma 
 Ismael est un film dramatique espagnol ;
 Les Fantômes d'Ismaël est un film français d'Arnaud Desplechin, sorti en 2017.

Notes et références 

Nom théophore